Roberto Cantero, músico Malagueño con más de quince años de experiencia en el sector musical, tanto como saxofonista , flautista y teclista, como productor y arreglista.

Miembro del grupo hip hop Nazion Sur entre 1990 y 1997, con el seudónimo Mr Can.

Fue integrante como teclista y saxofonista del grupo Danza Invisible durante ocho giras y grabó en cuatro de sus discos.
Cuenta en su haber con numerosas colaboraciones con artistas, productores y dj´s tanto nacionales como internacionales. 

Ha realizado numerosas actuaciones en países como Bulgaria, Alemania, Turquía, Portugal, Venezuela, Grecia, Argentina, Polonia, Marruecos, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Colombia, Chile, Suecia, Noruega, Inglaterra, Francia, Italia y una larga lista de ciudades en su país natal España.

Actualmente sigue en activo con el conocido grupo de música Chambao. donde ha realizado nueve giras y grabado en tres de sus discos.
Roberto fue nominado a los Grammy Latino 2008 como mejor productor del año.